Příjmení Šverma nese více různých osobností:

 Jan Šverma (1901–1944) – český novinář a komunistický politik
 Marie Švermová (1902–1992) – česká a československá komunistická politička
 Miroslav Šverma (* 1983) – český basketbalista